Саранча:
 Саранча́ — стадные насекомые.

Персоналии 
 Саранча, Дмитрий Александрович (1945—2019) — российский математик, доктор физико-математических наук (1999), профессор.
 Саранча, Михаил Ксенофонтович (1918—1961) — Герой Советского Союза.



Другое 
 «Саранча» — российская музыкальная группа.
 «День саранчи» — роман американского писателя Натанаэла Уэста.